Каре́льская государственная филармония — государственная филармония Республики Карелия, крупнейшая и старейшая концертная организация Республики Карелия.

Общие сведения 
Здание филармонии, построенное в 1984 году, расположено в центре Петрозаводска, на улице Кирова. У филармонии один концертный зал — Большой концертный зал в котором 481 место, из них 103 расположены на балконе.

История 
Филармония была образована в 1939 году в Петрозаводске. 15 января 1939 года Совет народных комиссаров Карельской АССР принял постановление «Об открытии Карельской государственной филармонии». В её обязанности входила деятельность, направленная на повышение культурного уровня трудящихся республики, на организацию в Карелии широкой пропаганды лучших образцов русской и зарубежной музыкальной и литературной классики, музыки народов Советского Союза, народного творчества, произведений советских композиторов и писателей. Первоначально филармония расположилась на проспекте Карла Маркса 15.

В состав филармонии вошли: Симфонический оркестр, до того относившейся к радиокомитету, Государственный национальный ансамбль народной песни и пляски «Кантеле», Государственный хор (42 человека) и вокально-эстрадный коллектив. Первый официальный зимний сезон филармония открыла 5 и 6 октября 1939 года. Эти концерты были посвящены русской классической музыке.

В 1940 году в составе филармонии, переименованной к тому времени в Карело-Финскую государственную филармонию, числилось около 300 человек.

Летом 1941 года началась война с Германией и возобновилась война с Финляндией. Однако в июне, июле, августе и сентябре временно выделяемыми из Карело-Финской филармонии бригадами было дано около 500 концертов (в большинстве с отрывом от производства) 1 октября советские части оставили Петрозаводск и филармония приостановила свою деятельность. Исполнители были переданы в Музыкальную комедию, а ансамбль «Кантеле» ещё в конце августа эвакуирован вглубь страны.

С 1953 года филармония находилась в ведении Управления по делам искусств Карело-Финской ССР, с 1956 года в ведении Министерства культуры Карельской АССР.

В составе филармонии работали вокалисты — М. И. Воробьёва, М. И. Гаврилов, В. А. Гладченко, И. С. Гридчина, Л. С. Жуков, Ю. В. Зиборов, В. С. Каликин, М. Н. Кубли, З. Ф. Петченко, С. А. Рикка, Н. В. Рогозина, М. С. Русаков, В. Г. Татаринов, Л. И. Теппонен, В. П. Ширкин, инструменталисты — Н. П. Вильчинская, Т. М. Воскресенская, В. М. Гайков, Г. И. Давидян, С. И. Контуашвили, М. Я. Тоцкий, А. Д. Тугай, мастера художественного слова — Г. С. Введенский, Г. М. Каган, З. В. Козлова, С. Р. Куллэ, М. Н. Рогатовская, А. В. Ставрогин, Н. Ю. Цымбалова, концертмейстеры — Е. П. Соколов, Г. И. Цвибель, Э. Б. Шнеерсон, режиссёр-постановщик Д. С. Утикеев и другие.

Художественные руководители филармонии — Р. С. Пергамент, Л. А. Косинский, Г. И. Лапчинский, А. И. Голланд, В. С. Сеидов, О. П. Седова.

С 1988 года филармония проводит Международный фестиваль камерной музыки «Осенняя лира».

Международный фестиваль «Онего-Классик» появился в 2012 году.

C 2014 года в филармонии проходит фестиваль «XX век с Вадимом Холоденко».

С 2017 года по инициативе Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова на территории горного парка «Рускеала» проходит фестиваль Ruskeala Symphony.

4 апреля 2022 года на здании филармонии повесили символ российского вторжения на Украину — букву «Z».

Концертные коллективы 
В составе филармонии два оркестра, квартет русских народных инструментов и хор:
 Симфонический оркестр
 Оркестр русских народных инструментов «Онего» (рук. Г. И. Миронов)
 Квартет русских народных инструментов «Exprompt»
 Камерный мужской хор (рук. А. Ю. Умнов)

Примечания

Литература 
 Колосёнок С., Моносов И. Культура Советской Карелии. — Петрозаводск, 1967
 Лапчинский Г. И. Музыка Советской Карелии. — Петрозаводск, 1972
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. С. 208—384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Ссылки 
 Сайт Карельской государственной филармонии

Организации, основанные в 1939 году
Появились в 1939 году в России
Филармонии России
Концертные залы России
Музыкальные организации Петрозаводска